Eerste klasse (2007/2008) była 105. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół Standard Liège.

Tabela końcowa

Wyniki meczów

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii